Die All England 1909 fanden vom 3. bis zum 6. März 1909 in London statt. Es war die 11. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 7. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Finalergebnisse

Herreneinzel 
1. Runde

 G. T. Crombie -  S. Ziffo: w.o.

Hauptrunde

Dameneinzel
1. Runde

 Lavinia Clara Radeglia -  Alice Gowenlock 11-9 13-12

Hauptrunde

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed
1. Runde

 Edward Hawthorn/ Constance Peterson - W. D. Bayne/ Radley 15-7, 15-13

Hauptrunde

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1909
1909
Sportveranstaltung im London Borough of Islington